Фёдор Фёдорович Куликов (1914—1979) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Фёдор Куликов родился 15 сентября 1914 года в селе Игодово (ныне — Островский район Костромской области). После окончания Костромского педагогического техникума работал учителем, затем директором школы. В ноябре 1939 года Куликов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С ноября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году он окончил курсы переподготовки политсостава. В январе 1945 года был ранен.

К апрелю 1945 года капитан Фёдор Куликов командовал батальоном 407-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Одера. В ночь с 18 на 19 апреля батальон Куликова переправился через Ост-Одер и захватил остров на реке, а следующей ночью переправился через Вест-Одер и захватил плацдарм на его западном берегу, после чего сутки удерживал его, отразив четыре немецких контратаки, уничтожив 154 солдат и офицеров, взяв ещё 24 в плен, захватив 12 пулемётов, 54 автомата, 1 танк.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за «форсирование Одера, за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, за проявленные при этом отвагу и героизм» капитан Фёдор Куликов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7503.

После окончания войны Куликов продолжил службу в Советской Армии. В 1959 году в звании полковника он был уволен в запас. Проживал в городе Старые Дороги Минской области Белорусской ССР, работал преподавателем начальной военной подготовки в местной школе. Скончался 16 декабря 1979 года, похоронен на Восточном кладбище Минска.

Был также награждён орденами Красного Знамени и Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

В честь Куликова названа улица в Островском.

Примечания

Литература 

 
 Голубев Е. П. Боевые звёзды. — Ярославль: Верх.-Волж.кн.изд., 1972.
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Пехотинцы Великой Отечественной войны